Molekulska formula -{C15H20O6}- se može odnositi na:

 Rozin (jedinjenje)
 Vomitoksin